Dawid Lande (1868-1928) – polski architekt związany z Łodzią
 Dawid Lande (1786-1858) – polski kupiec i fabrykant związany z Kaliszem i Łodzią